Dries Saddiki (1996-), un footballeur néerlando-marocain ;
 Raja Saddiki (1987-), une cinéaste marocaine ;
 Tayeb Saddiki (1939-2016), une figure majeure de l'art marocain et l'un des pionniers du théâtre marocain et arabe du vingtième siècle.